BVN peut faire référence à :
 BVN (où BVN signifie Het Beste van Vlaanderen en Nederland), une chaîne de télévision néerlandophone ;
 .
L'abréviation du mot "bienvenue"